BBX – polski DJ i producent muzyczny
 BBX i BBX – gen i kodowane przez niego białko

Przypisy